Nzambi peut désigner :
 une localité de république démocratique du Congo : Nzambi
 un dieu des religions traditionnelles africaines : Nzambi

Homonymie de toponyme